Arnaud Desplechin (né en 1960), réalisateur de cinéma français ;
 Fabrice Desplechin (né en 1963), diplomate et acteur français, frère du précédent ;
 Raphaëlle Valbrune-Desplechin (née en 1963), scénariste française, sœur jumelle du précédent ;
 Marie Desplechin (née en 1959), journaliste et écrivaine française, sœur des précédents ;
 Édouard Desplechin (1802-1871), décorateur français.